Mogielnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Mogielnica, une ville et le siège de la gmina de Mogielnica dans la powiat de Grójec.
 Mogielnica, un village de la powiat de Płock.
 Mogielnica, un village de la powiat de Siedlce.

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Mogielnica, un village dans le powiat de Rzeszów.